


Lista de mai jos conține localitățile din județul Buzău.

Vezi și 
Județele României

Buzău
Localități
 Listă, Localități